Појам Детроит (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Детроит, је највећи град у америчкој савезној држави Мичиген
 Детроит (Тексас), је градић у америчкој савезној држави Тексас
 Детроит (река)
 Детроит пистонси
 Детроит ред вингси, амерички хокејашки клуб
 Детроит лајонси, амерички фудбалки тим
 Детроит (представа)